Toponímia:
 als Països Catalans:
 Montserrat, massís de Catalunya entre les comarques del Bages, l'Anoia i el Baix Llobregat
 Monestir de Montserrat, monestir benedictí situat a la muntanya de Montserrat
 Montserrat o Montserrat d'Alcalà, municipi de la Ribera Alta
 Barri de Montserrat, barri de Terrassa, al Vallès Occidental
 Monistrol de Montserrat, municipi del Bages
 Olesa de Montserrat municipi del Baix Llobregat
 Santuari de Montserrat, a Fórnols de Matarranya
 Santuari de la Mare de Déu de Montserrat de Montferri, a Montferri, Alt Camp, obra de Josep Maria Jujol
 Església de Santa Maria de Montserrat de Pedralbes (Parròquia de Maria Reina), a Pedralbes, Barcelona
 Església de la Mare de Déu de Montserrat a Picanya (Horta de València)
 Santuari de la Mare de Déu de Montserrat a Oriola (Baix Segura)
 Santa Cecília de Montserrat, antiga abadia benedictina a Marganell (Bages)
 Monestir de Sant Benet de Montserrat, abadia de monges Benedictines a Montserrat
 Parc Natural de Montserrat, que protegeix la Muntanya de Montserrat 
 Departament de Montserrat, divisió territorial napoleònica (1812-13)
 a la resta d'Europa:
 Monserrato, municipi a la província de Càller, a Sardenya
 Església de Santa Maria de Montserrat dels Espanyols (Santa Maria in Monserrato degli Spagnoli), l'església de la Corona d'Aragó històricament i ara nacional espanyola a Roma
 Montserrat (Bolton), àrea del municipi de Bolton, al Regne Unit
 a Amèrica:
 Illa de Montserrat, illa del Carib dependent del Regne Unit
 Montserrat (Trinidad i Tobago), regió de Trinidad i Tobago
 Montserrat (República Dominicana), districte municipal a la província de Baoruco, a la República Dominicana
 Montserrat (Buenos Aires), barri de Buenos Aires, Argentina
 Basílica Menor de la Vírgen de Monserrate, catedral a Hormigueros, Puerto Rico
 Monserrate, turó de Bogotà, Colòmbia
 Basílica del Senyor de Monserrate, al turó de Monserrate, Bogotà
 Montserrat (Missouri), poble a Missouri, EUA
 Montserrat (parada de rodalia EUA), parada del ferrocarril de rodalies de Boston a Beverly (Massachusetts), EUA
 Biografies:
 Montserrat de cognom:
 Antoni Montserrat, diversos personatges
 Martí Montserrat Guillemat (El Morell, 1906 - Barcelona, 1990), músic català
 Andreu Montserrat (Codalet, s. XVI - s. XVII), sacerdot i teòric de la música 
 Octavio Montserrat Chapa-Luna (Carlet, la Ribera Alta, 1905 - Almeria, 1985), músic, director de banda i compositor valencià.
 Montserrat de nom:
 Montserrat Caballé i Folc, cantant d'òpera catalana
 etc. Vegeu la llista a Montserrat (nom)
 Miscel·lània:
 Montserrat (nom), nom propi femení 
 Mare de Déu de Montserrat, advocació mariana, patrona de Catalunya
 Museu de Montserrat, museu d'art
 Llibre Vermell de Montserrat, manuscrit medieval del Monestir de Montserrat
 Cap de la Montserrat cridant, obra de Juli González
 Montserrat (obra de teatre) (1948), obra de teatre d'Emmanuel Roblès
 Montserrat College of Art, institut superior d'art a Beverly (Massachusetts), EUA
 HMS Montserrat''', vaixell britànic en servei del 1944 al 1946